Jadranska straža (udruga)
 Jadranska straža (časopis), glasilo Udruženja "Jadranska straža"